Ло́ра Рут Ха́рриер (; род. 28 марта 1990, Чикаго, Иллинойс, США) — американская актриса и модель. Наиболее известна по роли Дестини Эванс в перезагрузке американской мыльной оперы «Одна жизнь, чтобы жить». В 2017 году она исполнила роль Лиз в фильме «Человек-паук: Возвращение домой».

Ранняя жизнь 

Харриер родилась 28 марта 1990 года в Чикаго, штат Иллинойс, а выросла в городе Эванстон, штат Иллинойс. Она училась в средней школе Township Evanston с 2004 по 2008 год. Её отец работает в страховой компании, а мать — логопед. У неё есть младший брат.

Лора переехала в Нью-Йорк в возрасте 18 лет для поступления в Нью-Йоркский университет в Gallatin School of Individualized Study. После переезда Харриер занялась модельной деятельностью и отложила поступление в университет. Работа моделью всё равно не была тем занятием, которому она могла бы посвящать себя долгое время. В конце концов, она решила, что хочет стать актрисой и поступила в актёрскую школу Уильяма Эспера. С тех пор она живёт в Нью-Йорке.

Карьера

Актёрская деятельность 
Харриер появилась в перезагрузке американской мыльной оперы «Одна жизнь, чтобы жить» в 2013 году в роли Дестини Эванс. Она также снялась в таких фильмах, как «Последние пять лет» (2014) и «Смелость сказать правду» (2016).

Первой серьёзной ролью Лори стала Лиз, возлюбленной главного героя в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» (2017). Должна была сыграть Милли Монтаг в экранизации знаменитого романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», но её персонаж был вырезан.

Работа моделью и мода 
Харриер была моделью таких компаний как Garnier, Urban Outfitters, American Eagle, и L’Oréal. Она также появлялась на обложках Vogue, Cosmopolitan, Elle и Glamour.

В 2016 году Харриер снялась в короткометражном фильме режиссёра Кэрри Бронштейна «The Realest Real» для французского модного бренда Kenzo. Харриер в настоящее время является моделью Calvin Klein и Louis Vuitton, а также лицом итальянского ювелирного бренда Bulgari.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1990 году
Актрисы США
Википедия:Биографии современников
Фотомодели по алфавиту